Kvindernes 100 metrer butterfly konkurrencen ved VM i svømning 2015 blev holdt den 2. august med heats og semifinaler og den 3. august med finalen.

Rekorder
Før konkurrencen, var verdens- og mesterskabsrekorder som følger:

Følgende nye rekorder blev sat under denne konkurrence.

Resultater

Heats
De indledende heats blev holdt den 2. august at 09:30.

Swim-off
Swim-off blev holdt klokken 11:56.

Semifinaler
The semifinals were held on 2 August at 17:32.

Semifinale 1

Semifinale 2

Finalen
Finalen blev holdt den 3. august klokken 17:40.

References

VM i svømning 2015